Мамайка — все эти статьи касаются одного географического термина, но отражают различные его проявления:

 Мамайка — микрорайон в Центральном районе города Сочи.
 Мамайка — платформа Северо-Кавказской железной дороги.
 Мамайка — народное название реки Псахе в Лазаревском районе города Сочи.
 Мамайка — мыс в Чёрном море у микрорайона Мамайка в Сочи.
 Мамайка — бухта в Чёрном море у микрорайона Мамайка в Сочи.
 Мамайка — вымышленное географическое название в фильме «Новые приключения капитана Врунгеля»
 Мамайка — река в Ставропольском крае.
 Русская Мамайка

См. также 
 Мамай